MFF může být zkratka pro:

 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
 Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského – roku 2000 přejmenována na Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě
 Mezinárodní filmové festivaly:
 Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
 Ekofilm
 Berlínský mezinárodní filmový festival
 Mezinárodní filmový festival v Locarnu
 Mezinárodní filmový festival v Moskvě
 Mezinárodní filmový festival Bratislava
 Mezinárodní filmový festival v San Sebastiánu
 Filmový festival v Cannes
 Mezinárodní folklorní festivaly (výběr):
 Mezinárodní folklorní festival v Brně
 Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec
 Mezinárodní folklorní festival ve Frýdku-Místku
 Rožnovské slavnosti
 Mezinárodní folklorní festival Strážnice
Medzinárodný folklórny festival Myjava
 Malmö FF – švédský fotbalový klub
 letiště Moanda – IATA kód letiště v Moandě ve státě Gabon

Externí odkazy